Железнодорожный — рабочий посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области России.

Статус посёлка городского типа с 1970 года.

Фактически является частью города Усть-Илимска.

География 
Расположен в северо-западной части Иркутской области, примыкает с восточной стороны к северной части Усть-Илимского водохранилища.

Расстояние до Усть-Илимска — 4 км.

История 
Посёлок основан в январе 1967 года для первопроходцев-строителей Усть-Илимской ГЭС, Усть-Илимского ЛПК и города Усть-Илимска.

В 1968 году получил название Северный с подчинением Усть-Илимскому району.

1 мая 1970 года посёлок получил статус рабочего поселка и название Железнодорожный.

Население

Инфраструктура 
 Детский сад «Берёзка»
 Детский сад «Малыш»
 Детский сад «Чебурашка»
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Средняя общеобразовательная школа № 2
 Центр дополнительного образования детей
 Детская школа искусств
 Центр культуры
 Межпоселенческая центральная библиотека
 Магазины, столовая
 узловая больница на 75 коек и поликлиника на 150 посещений
 Дачный дом "У Михалыча"

С 1970 года началось капитальное строительство жилья, строительство коммунальной инфраструктуры (водопровод, канализация, теплоснабжение).

Транспорт 
Конечная станция (товарная погрузо-разгрузочная) железнодорожной линии Хребтовая-Усть-Илимск (протяжённостью 214 км) Восточно-Сибирской железной дороги, без пригородного сообщения. Построена в 1973 году для ускорения строительства ГЭС и ЛПК.

Время поездки до районного центра автомобилем — 30 мин, до областного центра автомобилем — 10 часов, автобусом — 15 часов, железнодорожным транспортом — 27 часов.

Примечания

Источники 
http://adm-jd-mo.ru/nashe-poselenie/13-istoriya-poseleniya.html

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Усть-Илимского района